Dette er en liste over personer, der har haft embedet som Sveriges statsminister, siden embedet blev oprettet i 1876. 

I årene 1876 til 1970 blev statsministeren titulert som "Hans Excellens Statsministern".

Se også 
 Sveriges regeringer

Noter

Eksterne henvisninger 
 www.regeringen.se - officiel website for Sveriges regering og Regeringskansliet

 
Lister over regeringsledere